

Lugares
Kilkenny (Minnesota)
Kilkenny City

Outros
Kilkenny, marca de cerveja fabricada pela Guinness

Desambiguações de topônimos